Mestsky stadion (vertaald: 'stedelijk stadion') kan onder andere verwijzen naar:

 Mestský štadión (Bardejov), stadion in Bardejov, Slowakije
 Mestský štadión (Brezno), stadion in Brezno, Slowakije
 Mestský štadión (Dubnica), stadion in Dubnica nad Váhom, Slowakije
 Městský stadion (Karviná), stadion in Karviná, Tsjechië
 Městský stadion v Kotlině, stadion in Varnsdorf, Tsjechië
 Mestský štadión (Lučenec), stadion in Lučenec, Slowakije
 Městský stadion Mladá Boleslav, stadion in Mladá Boleslav, Tsjechië
 Městský stadion Opava, stadion in Opava, Tsjechië
 Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, stadion in Ostrava, Tsjechië
 Městský stadion (Přerov), stadion in Přerov, Tsjechië
 Mestský štadión (Púchov), stadion in Púchov, Slowakije
 Mestský štadión (Skalica), stadion in Skalica, Slowakije
 Městský stadion Ústí nad Labem, stadion in Ústí nad Labem, Tsjechië
 Mestský štadión (Žiar nad Hronom), stadion in Žiar nad Hronom, Slowakije
 Městský stadion v Horním parku, stadion in Znojmo, Tsjechië

 MOL Aréna, tot 2016 'Mestský štadión' geheten, stadion in Dunajská Streda, Slowakije

Zie ook 
 Stadsstadion (doorverwijspagina)